Николай Гревенс:
 Гревенс, Николай Карлович фон (1881 — 1900)
 Гревенс, Николай Николаевич фон (22.10.1889, СПб. — 1920) — с 1907 года прапорщик запаса. В 1909 году штабс-капитан командир батальона лейб-гвардии Егерского полка. С 21 июня 1919 года в белых войсках Северного фронта, до 8 августа 1919 года при штабе Главнокомандующего войсками Северной Области.

Примечания